In diesem Artikel werden die Schauspieler der deutschen Telenovela Rote Rosen sowie ihre Rollen aufgeführt, wobei neben den Hauptdarstellern auch die Nebendarsteller sowie Gastauftritte gelistet werden. Brigitte Antonius war lange Zeit die einzige Darstellerin, die über viele Jahre ohne Unterbrechungen seit Folge 1 mitwirkte, doch inzwischen pausiert auch sie altersbedingt immer wieder. Zu den langjährigen Darstellern gehören daneben auch Hermann Toelcke, Maria Fuchs, Jelena Mitschke, Hakim-Michael Meziani, Anja Franke und Claus Dieter Clausnitzer. Ansonsten werden die meisten Darsteller schon nach einer oder zwei Staffeln aus der Handlung herausgeschrieben. Die Telenovela wird seit dem 21. August 2006 in Lüneburg produziert und gedreht.

Protagonistenpaare 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Aktuelle Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Aktuelle Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Ehemalige Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Ehemalige Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Gastdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Auftritts.

Zeitleiste der Charaktere 
Zeitleiste der aktuellen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)
Zeitleiste der ehemaligen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Telenovela Rote Rosen
 
 Folgenvorschau
 Die Rote Rosen Fan-Seite der Studio Hamburg Serienwerft Lüneburg GmbH
 Der Krusenhof in Süttorf, Motiv des Gutes Grevenhorst
 Rote Rosen live und als Video on Demand in der Das Erste Mediathek

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehen)
Liste (Künstler)